Shenk ist der Familienname von:
 Gary Shenk (* 1971), US-amerikanischer Manager
 Thomas E. Shenk (* 1947), US-amerikanischer Mikrobiologe

Sonstiges:
 Shenk Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika